Casement ist der Familienname folgender Personen:

 Chris Casement (* 1988), nordirischer Fußballer
 John S. „Jack“ Casement (1829–1909), US-amerikanischer General und Unternehmer
 Michael Casement (* 1933), britischer Ornithologe und Marineoffizier
 Roger Casement  (1864–1916), britischer Diplomat